Boduhuraa est un nom propre qui peut désigner :
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Faafu aux Maldives ;
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives ;
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Boduhuraa, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.